Арнис може бити:

 Арнис (борилачка вештина), филипинска вештина борења штапом - ратаном (или штаповима), оштрим оружјем (мач, нож), и без оружја на свим дистанцама .
 Арнис (Њемачка), општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн у округу Шлезвиг-Фленсбург.